Эльясберг — фамилия.
 Эльясберг, Максим Ефимович (1905—1995) — советский учёный, конструктор, лауреат Сталинской премии.
 Эльясберг, Павел Ефимович (1914—1988) — полковник, доктор технических наук, один из теоретиков и практиков в области ракетно-космической техники.